Il singolare del torneo di tennis Příbram Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Arnaud Di Pasquale che ha battuto in finale Radek Štěpánek 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Michal Tabara (secondo turno)
 Ota Fukárek (secondo turno)
 Arnaud Di Pasquale (Campione)
 George Bastl (semifinali)

 Răzvan Sabău (primo turno)
 Tomáš Zíb (quarti di finale)
 Alejandro Aramburu (secondo turno)
 Christophe Rochus (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Příbram Challenger 1998